nua – codice ISO 639-3 della lingua yuaga
 Nua – villaggio delle Samoa Americane